«Круговерть» () — польский фильм режиссёра Ежи Штура. По жанру представляет собой гибрид приключенческого фильма и лирической драмы. В русскоязычных кинообзорах обычно фигурирует под названием «Хоровод», что является калькой польского названия. В англоязычном кинопрокате назывался «Зигзаги судьбы» ().

Сюжет 
Бартек (Камиль Мачковяк) — студент, зарабатывающий деньги любыми доступными способами, включая плагиат (он пишет за деньги курсовые и дипломные для других студентов). 
Однажды в поезде он замечает странного пассажира, как бы случайно забывающего свои вещи и пропадающего. Из любопытства Бартек присваивает его мобильный телефон и ввязывается в историю, корни которой ведут ко временам последних репрессий угасающего коммунистического режима в Польше. Пока он идёт по следу таинственного незнакомца, тучи сгущаются и над его личной жизнью, и над ним самим, между тем как за его девушкой (Каролина Горчица) следует другой таинственный незнакомец (Мацей Штур)…

В ролях 
 Камиль Мачковяк — Бартек, студент-плагиатор
 Каролина Горчица — Кася, его подруга
 Катаржина Мацьонг — Уля, его новая знакомая
 Ян Фрыч — профессор Здислав Домбровский
 Александра Конечна — Ирена, жена профессора
 Мацей Штур — Томек
 Матильда Бачиньска — Марыня, дочка Ирены и Здислава
 Ежи Штур — ректор

Ссылки 
 http://www.imdb.com/title/tt1145857/

Фильмы-драмы Польши
Фильмы Ежи Штура
Фильмы Польши 2007 года
Фильмы киностудии ZEBRA
Фильмы о студентах
Фильмы Polsat